Scheirlinckx ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Scheirlinckx (* 1974), belgischer Radrennfahrer
 Staf Scheirlinckx (* 1979), belgischer Radrennfahrer